Yulong – contea autonoma dei Naxi, nella città-prefettura di Lijiang, nella provincia cinese dello Yunnan
 Monte Yulong – nome in lingua naxi del monte Innevato del Drago Jade, nella contea omonima
 Yulong – fiume tributario del Lijiang, nella provincia cinese del Guangxi
 Yulong – un genere di oviraptoridi
 31196 Yulong – asteroide della fascia principale